Regia puede referirse a:

 Femenino de regio (lo relativo al rey -véase también real-)
 Regia, institución de la antigua Roma.
 Regia, en arquitectura teatral romana, la sección central.
 Agua regia o Aqua regia, denominación de una mezcla ácida.
 Bulla Regia, ciudad romana en el actual Túnez.
 Aula Regia, institución medieval.
 Lex Regia o Imperio principis.
 Via Regia, via romana -:en:Via Regia-.
 Editio Regia, edición del Nuevo Testamento en griego (Robert Estienne, 1550) -:en:Editio Regia-. Véase también Editio princeps.
 Scala Regia, escalera del Palacio Apostólico Vaticano.
 Regia Marina, marina real italiana 1861-1946. 
 Regia Aeronautica, real fuerza aérea italiana 1923-46.
 Vivas Schola Regia, canción de la Royal High School of Edinburgh (1895) -:en:Vivas Schola Regia-
 Regia Anglorum, organización medievalista británica (1986) -:en:Regia Anglorum-.
 Fuerza Regia de Monterrey, club de baloncesto mexicano.
 Regia (motocicleta), fabricada en Mataró (1953-1956) -:ca:Regia (motocicleta)-.